Zbyslav ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Zbyslav, Ortsteil von Plánice, Okres Klatovy 
 Zbyslav (Vrdy), Ortsteil von Vrdy, Okres Kutná Hora